Аллсвенскан 2012 — 88-й сезон від часу створення вищого дивізіону (в 1924 році). У чемпіонаті брали участь 16 клубів. Сезон 2012 року проводився у два кола, розпочався 31 березня й завершився 4 листопада 2012.

Чемпіоном Швеції став клуб «Ельфсборг» із міста Бурос.

Відбіркові матчі до сезону 2012 
Команди, які зайняли в сезоні 2011 року 14-е місце в Аллсвенскан і 3-є в Супереттан, виборювали право виступити в найвищому дивізіоні:
 27 жовтня 2011: Енгельгольм ФФ — Сиріанска 2:1 (звіт)
 30 жовтня 2011: Сиріанска — Енгельгольм ФФ 3:1 (звіт)
Клуб «Сиріанска» (Седертельє) зберіг право виступати в Аллсвенскан у сезоні 2012 року.

Учасники сезону 2012 року

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати матчів 

Позначення:

Найкращі бомбардири сезону 2012 
 Абдул Воріс (Геккен) – 23 голи
 Гуннар Гейдар Торвальдссон (ІФК Норрчепінг) – 17
 Віктор Пруделль (Отвідабергс ФФ) – 15
 Абіола Дауда (Кальмар ФФ) – 14
 Пер Ерікссон (М'єльбю АІФ) – 13

Плей-оф на підвищення
Команди, які зайняли в сезоні 2012 року 14-е місце в Аллсвенскан і 3-є в Супереттан, виборювали право виступити в найвищому дивізіоні:

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 листопада 2012

|}

Клуб Гальмстадс БК разом із «Броммапойкарна» (Стокгольм) і «Естерс» ІФ (Векше) завоював право виступати в Аллсвенскан у сезоні 2013 року.

Примітки 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2012 у шведському спорті